

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dębowo – część wsi Gutowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka
 Dębowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek
 Dębowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Janikowo
 Dębowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Dębowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Dębowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Dębowo – przysiółek wsi Lubiatów w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Dębowo – część wsi Leśniewo Dolne w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk
 Dębowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc
 Dębowo – osada w woj. podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin
 Dębowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Dębowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Dębowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Dębowo – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Dębowo – część wsi Sławki w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Dębowo – osada wsi Rakowiec w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Dębowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Dębowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Miejscowości na Białorusi 
 Dębowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.

Zobacz też 
 Dębowa
 Dębowe